Покровщина () — село,
Овсюковский сельский совет,
Гребёнковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5320883704. Население по переписи 2001 года составляло 232 человека.

Географическое положение 
Село Покровщина находится на правом берегу реки Гнилая Оржица,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Гулаковка,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Окоп,
на противоположном берегу — село Берёзовка.

История 
 1770 — дата основания.
Село указано на специальной карте Западной части России Шуберта 1826-1840 годов как Покровский.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 История села Покровщина

Примечания